Dżabal Abu Alaka (Jabal Abu 'Alaqah) – góra w Egipcie, na Półwyspie Synaj w muhafazie Synaj Południowy. Mierzy 791 m n.p.m. Położona jest ok. 20 km na wschód od Abu Rudajs, w Parku Narodowym Świętej Katarzyny.

Szczyty Synaju
Synaj Południowy